

Informatica 
 Sonar – software
 Cakewalk Sonar – software

Musica 
 Sónar – festival musicale spagnolo
 Sonar Kollektiv – etichetta discografica tedesca

Altro 
 Sonar – tecnica che utilizza la propagazione del suono sott'acqua
 Sonar – personaggi della DC Comics
 Sonar Entertainment – azienda di intrattenimento statunitense
 Sonar – barca a chiglia

Altri progetti